Captain Kennedy (Neil Young) (1980), een protestlied van Neil Young
 Captain Kennedy (band), Ierse Americana- en folkband
 Walter Kennedy (piraat) (1695-1721), een Engels piraat
 Thomas Fortescue Kennedy (1774-1846), een Brits militair tijdens de Franse revolutie en de Napoleontische oorlogen
 Hugh Alexander Kennedy (1809-1878), een Engels schrijver en schaakmeester
 William Kennedy (ontdekkingsreiziger) (1814-1890), een Canadees ontdekkingsreiziger